Blood kan syfta på:

 Blood (spel) – ett datorspel från 1997
 Blood (musikgrupp) – en spansk musikgrupp

Se även 
 Bloods – ett kriminellt gäng från Los Angeles